— Оригинальный японский аниме-сериал от студии NAZ, режиссёр Аоки Эй  и сценарист Отаро Майдзё. Премьера сериала запланирована на 5 января 2020 года. Адаптация манги Юки Кодамы начала выпускаться 4 октября 2019 года.

Сюжет
Команда использует специальное оборудование, которое позволяет увидеть подсознание серийных убийц или "Оно"

Главный герой бывший полицейский Акихито, а ныне пожизненно заключённый за убийство Дуэлянта и доведения до самоубийства ещё пятерых заключённых.

При погружении Акихито полностью стирается память и единственное, что он помнит каждый раз видя девочку по имени Каэру - это свое имя Сакайдо и то, что он детектив.

Персонажи
 / 
Главный герой. Бывший полицейский и серийный убийца. Пилот - "колодца" . Используется в качестве проводника для поиска зацепок в подсознании серийных убийц. Однако каждый раз при погружении теряет память.

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю: 

 Сэйю:

Медиа

Манга
Адаптация манги Отаро Майдзё с иллюстрациями Юки Кодамы, была объявлена ​​4 сентября 2019 года. Манга начала издаваться 4 октября 2019 года в журнале Young Ace, от издательства Kadokawa Shoten.

Аниме
4 июля 2019 года Kadokawa анонсировала новый оригинальный аниме-сериал, производством займётся студия NAZ, под контролем режиссёра Эй Аоки, по сценарию Отаро Майдзё. За дизайн персонажей отвечает Ацуси Икария, а за музыкальные партии отвечает U/S. Премьера сериала состоялась 5 января 2020 года на Tokyo MX, BS11, TVA, KBS и SUN, а первый эпизод был показан как одночасовой выпуск.  Предварительный показ первых двух эпизодов состоялся - 15 декабря 2019.

 Открывающей темой аниме стал Sou с песней "Mister Fixer" (ミスターフィクサー)
 Закрывающей темой аниме стал MIYAVI с песней "Other Side"

Примечание

Ссылки
 Официальный сайт
В базах данных